Ovi:
 OVI (краска) — цветопеременная типографская краска.
 Ovi (певец) (Ovi Martin; настоящее имя Чернаутяну, Овидиу, род. 1974) — румынский певец.
 Ovi by Nokia — онлайн-сервис от Nokia.

См. также 
 Ови